Kirschmann ist der Familienname folgender Personen:

 Emil Kirschmann (1888–1949), deutscher Politiker (SPD)
 Käthe Kirschmann (1915–2002), deutsche Parteifunktionärin (SPD) und Widerstandskämpferin

Siehe auch:
 Kirchmann